Гульсара Сангиновна Абдуллаева (18 февраля 1948, Шахринавский район, Таджикская ССР, СССР) — советская и таджикская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Таджикской ССР.

Биография 
Родилась 18 февраля 1948 года в Шахринавском районе. В 1966 году в возрасте восемнадцати лет переехала в Москву на пять лет с целью поступления в ГИТИС, и ей это удалось и в 1971 году после его окончания вернулась в Таджикскую ССР и в том же году была принята в труппу Душанбинского молодёжного театра имени Вахидова, одновременно с этим дебютировала в советско-таджикском кинематографе и снялась более чем в семидесяти работах в кино. В 1989 году в связи с кризисом в таджикском кинематографе была вынуждена прервать актёрскую карьеру, но в 2004 году вернулась в кинематограф и снялась ещё в шести фильмах.  Кроме съёмок в кино, актриса также сыграла свыше ста ролей в спектаклях в театре.

Фильмография 
1971 — Сказание о Рустаме — молодая мать
1972 — Четверо из Чорсанга — Гульшан
1973 — 
Здравствуй, добрый человек — эпизод
 Пятеро на тропе (фильм вышел в 1974 году) — Гульбахор
1974 — Кто был ничем — Айша
1975 — Тот станет всем (продолжение фильма Кто был ничем) — Айша
1976 — Отважный Ширак — Ойша, мать Зайнаб
1977 — 
Жили-были в первом классе (фильм вышел в 1978 году) —  мать Сайфи
 Осада — эпизод
1978 —
Повар и певица — Тути-ханум , мама Зухры
 Хозяин воды (фильм вышел в 1982 году)
1979 — 
Лошади под луной — эпизод
Юности первое утро — эпизод
1980 — Седьмая пятница — Хидоят
1981 — Контакт — мама Мавлюды
1985 — 
Говорящий родник — эпизод
Джура — охотник из Мин-Архара (фильм вышел в 1987 году) — одна из жён Тагая
Капкан для шакалов — эпизод
Я ей нравлюсь
1986 — Миражи любви (совместно с Сирией) — эпизод
1987 — Девушки из «Согдианы» — эпизод
1989 — Квартира — супруга Хашима

Награды и премии 
 1986 — Кинофестиваль Таджикской ССР — была признана лучшей актрисой года.

Библиография 
 А — Асос. — Д. : СИЭМТ, 2011. — 608 с. — (Энсиклопедияи Миллии Тоҷик : [тахм. 25 ҷ.] / сармуҳаррир А. Қурбонов ; 2011—2017, ҷ. 1). — ISBN 978-99947-33-45-3.

Ссылки 
 Подробная биография.

Актрисы СССР
Актрисы Таджикистана
Выпускники ГИТИСа